Christian Chapiron dit Kiki Picasso, vidéaste et graphiste français ;
 Kim Chapiron, réalisateur français et fils du précédent.

Patronyme français